Citroën XM, een door Citroën ontworpen auto
 Moduletracker, een computerprogramma waar muziek mee gemaakt kan worden op een computer
 XM (album), een album van de Engelse band Porcupine Tree
 XM (bestandsformaat),